Sandgrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sandgrunden (Hammarland, Åland), 
 Sandgrunden, Raseborg, Nyland,

Se även
Sandgrund
Sandgrundet
Sandgrynnan

Robotskapade Finlandförgreningar